Die Chinese Taipei Open 2016 im Badminton fanden vom 28. Juni bis zum 3. Juli 2016 in Taipeh statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
  Chen Long (zurückgezogen)
  Lee Chong Wei (zurückgezogen)
  Lin Dan (zurückgezogen)
  Tian Houwei (3. Runde)
  Chou Tien-chen (Champion)
  Ng Ka Long (3. Runde)
  Hu Yun (1. Runde)
  Wei Nan (Viertelfinale)
  Boonsak Ponsana (3. Runde)
  Wong Wing Ki (Viertelfinale)
  Hsu Jen-hao (1. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Halbfinale)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (Halbfinale)
  Sony Dwi Kuncoro (1. Runde)
  Sameer Verma (1. Runde)
  Wang Tzu-wei (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste
  Wang Shixian (Finale)
  Tai Tzu-ying (Champion)
  Sun Yu (Viertelfinale)
  He Bingjiao (Halbfinale)
  Porntip Buranaprasertsuk (1. Runde)
  Busanan Ongbumrungpan (2. Runde)
  Pai Yu-po    (2. Runde)
  Nitchaon Jindapol (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
  Li Junhui / Liu Yuchen (Champion)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Halbfinale)
  Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Finale)
  Huang Kaixiang / Zheng Siwei (Halbfinale)
  Bodin Isara / Nipitphon Puangpuapech (Viertelfinale)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (1. Runde)
  Hendra Gunawan / Markis Kido (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
  Luo Ying / Luo Yu (Finale)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Halbfinale)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Viertelfinale)
  Bodin Isara / Savitree Amitrapai (1. Runde)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Champion)
  Huang Kaixiang / Huang Dongping (1. Runde)
  Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (1. Runde)
  Kim Dae-eun / Ko A-ra (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
tournamentsoftware.com

2016
Badmintonwettbewerb in Taipeh
BWF Grand Prix 2016